«Странник» () — вестерн американского режиссёра Джеймса Краули, в основе которого лежит история двух братьев, разлучённых разбойниками много лет назад.

Сюжет 
Когда-то жестокий мир Дикого Запада разлучил юных братьев. Старший был похищен бандитами. Младший попал к мексиканскому священнику. Казалось, что они уже никогда не встретятся.

Прошли годы. И вот на бескрайних просторах прерий начинается большая охота. Все ищут одинокого разбойника. Одни — чтобы убить, другие — чтобы спасти. Кто найдёт его первым?

«Странник» продолжает традиции таких классических вестернов, как «Дилижанс», «Великолепная семёрка», «Золото Маккенны», «За пригоршню долларов».

В ролях 
 Брэд Хант — Morphinist
 Дэниэл Лапэйн — Journeyman
 Дэш Майхок — Walter P. Higgs III
 Эри Вервин — Horace Marywell
 Бэрри Корбин — Charlie Ledbetter
 Ассумпта Серна — Cleopatra
 Бертон Гиллиам — Silas Bishop
 Джон Бизли — Cleofas
 Леон Сингер — Lucio Buenstro
 Вилли Нельсон — Samuel Hancock

Ссылки 
 

Вестерны США
Фильмы США 2001 года
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях